Баси — селище в Україні, в Білозірській сільській територіальній громаді Черкаського району Черкаської області.
 Баси — колишнє село в Дергачівському районі Харківської області.
 Баси — колишнє село у Яворівському районі Львівської області.
 Баси — вузлова залізнична станція Сумської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці. Розташована між станціями Сироватка, Суми-Товарна та Золотницький у Зарічному районі м. Суми Сумської області.